Bieler bzw. Biéler ist ein deutscher Familienname.

Varianten 
Biehler, Biel, Bielert, Bühler

Namensträger 
 Alexander Bieler (* 1992), deutscher Fußballspieler, siehe Alexander Mühling
 André Biéler (1914–2006), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 André Charles Biéler (1896–1989), kanadischer Maler
 Andrea Bieler (* 1963), deutsche evangelische Theologin  
 Andreas Bieler (* 1967), deutscher Politikwissenschaftler
 Arthur Bieler (1921–2002), österreichisch-amerikanischer Romanist
 Bruno Bieler (1888–1966), deutscher Offizier
 Charly Bieler (* 1948), Schweizer Journalist, Kolumnist, Sachbuchautor und Werbetexter
 Christoph Bieler (* 1977), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Dominik Bieler (* 2001), Schweizer Radsportler
 Ernest Biéler (1863–1948), Schweizer Maler
 Erni Bieler (Ernestine Geisbiegler; 1925–2002), österreichische Jazz- und Schlagersängerin
 Franco Bieler (* 1950), italienischer Skirennläufer
 Frank Bieler (* 1944), deutscher Rechtswissenschaftler  
 Fredy Bieler (1923–2013), Schweizer Eishockeyspieler
 Heinrich von Bieler (1877–1945), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat in Ostpreußen
 Heinrich Bieler (1919–1992), deutscher Holzbildhauer

 Hugo Bieler (1843–1912), Jurist und Mitglied des deutschen Reichstags
 Ida Bieler (* 1950), deutsche Violinistin
 Johannes Bieler (1935–2014), deutscher Geistlicher und Apostolischer Visitator
 Klaus-Dieter Bieler (* 1949), deutscher Leichtathlet
 Larissa Bieler (* 1978), Schweizer Journalistin und Chefredakteurin
 Livio Bieler (* 1993), Schweizer Skilangläufer
 Ludwig Bieler (1906–1981), österreichisch-irischer Philologe 
 Manfred Bieler (1934–2002), deutscher Schriftsteller
 Margot Bieler (* vor 1950), deutsche Theaterschauspielerin, Sprecherin und Autorin
 Pascal Bieler (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Rita Bieler (* 1937), deutsche Schauspielerin und Kostümbildnerin  
 Rudolf Bieler (* 1953), deutscher Künstler und Musiker
 Stefan Bieler (* 1963), deutscher Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre
 Viktor Bieler (1881–1952), Schweizer Geistlicher und Bischof von Sitten
 Wanda Bieler (* 1959), italienische Skirennläuferin

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname